Рахма́т Сукра́ Софиа́ди, более известный, как Рахма́т Софиа́ди (; 15 ноября 1965 года, , Народная Республика Болгария) — болгарский борец вольного стиля и тренер. Чемпион мира, призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Биография 
Родился 15 ноября 1965 года в Софии. Его отец — индонезиец, мать — болгарка. На юношеских и молодёжных турнирах по вольной борьбе выступал под фамилией отца — Сукра.
Вырос в городе Русе, там окончил спортивную школу, в которую перешел в 4 классе. Вольной борьбой начал заниматься в 6 классе.

Спортивная карьера 
 Чемпион мира (1990). В финале, проигрывая советскому борцу Насыру Гаджиханову со счётом 0-5, на последних секундах выиграл схватку со счётом 6-5.
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.
 Выступал на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (11 место).
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (1988).
 Серебряный призёр Игр доброй воли (1990), бронзовый призёр Игр доброй воли (1986).
 Победитель Международного турнира «» 1991 года. Награждён золотым поясом «Дан Колов» как лучший болгарский борец.
 Чемпион мира среди молодёжи (1985).

Тренерская карьера 
По окончании спортивной карьеры стал бизнесменом. Позднее перешёл на тренерскую работу. Работает в спортклубе ЦСКА (София). Является старшим тренером юношеской сборной Болгарии по вольной борьбе. По состоянию на 2015 год также являлся генеральным секретарем Федерации борьбы Болгарии (БФБ).

Семья 
Женат. Имеет двух сыновей и дочь. Оба сына стали борцами вольного стиля. Старший сын — Ивайло Софиади, был членом молодежной сборной Болгарии, младший — Валентин Софиади, членом национальной сборной Болгарии (2012—2014).

Видео 
 Чемпионат мира 1990, вольная борьба, до 74 кг, финал: Насыр Гаджиханов (СССР) — Рахмат Сукра Софиади (Болгария)

Примечания

Ссылки 
 
 
 БФБ: Рахмат Сукра Софиади
 Интервью с Рахматом Сукра, 20 августа 2013 года
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.

Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы полусреднего веса
Борцы среднего веса